Anle kan syfta på följande platser:

Kina 

 Anle (köping i Kina, Shandong), 
 Anle (köping i Kina, Henan), 
 Anle (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar